Гринчик: украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Гринчик, Алексей Николаевич (1912—1946) — советский лётчик-испытатель.
 Гринчик, Мария Филипповна (Чернобаева; род. 1928) — украинский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Гринчик, Николай Михайлович (1923—1999) — белорусский советский литературовед, критик, фольклорист, педагог.